Lombardiet Rundt 2018 var den 112. udgave af cykelløbet Lombardiet Rundt. Det var det 37. arrangement på UCI's World Tour-kalender i 2018 og blev afholdt 13. oktober 2018. Løbet blev vundet af franske Thibaut Pinot fra .

Hold og ryttere

Danske ryttere 
 Jakob Fuglsang kørte for 
 Kasper Asgreen kørte for 
 Matti Breschel kørte for 
 Niklas Eg kørte for

Resultater

Eksterne henvisninger 
 
 

2018
UCI World Tour 2018